Ольга Горбунова:
 Горбунова, Ольга Константиновна (род. 1993) — российская ватерполистка.
 Горбунова, Ольга Николаевна (род. 1934) — советская и российская юристка и педагог.